«Морской проспект» — остановочный пункт Северной железной дороги. Расположен в городе Северодвинске Архангельской области возле Морского проспекта, улиц Советских Космонавтов и Юбилейной. Является единственная платформой в городской черте Северодвинска после вокзала города. 

В сторону Нёноксы от платформы идут последовательно станции «Кудьма», «СОТ Уйма», «Уйма», «Солза», «Северные Зори» и «22 км». По другую сторону от платформы находится только станция «Северодвинск».

История 
Изначально на месте платформы проходила дорога. Появившаяся железная дорога шла не прямо между берегами реки Кудьмы у её устья, как это сделано сейчас, а по деревянному мосту южнее, через остров.

Между 1999 и 2001, согласно картам, платформа была переименована из «Морской» в «Морской проспект».

Расположение 
Платформа расположена на Морском проспекте между улицами Советских Космонавтов и Юбилейной. На улице Юбилейная возле станции находится остановка «Поликлиника № 3» с автобусами номеров 16, 18 и 22. На улице Советских Космонавтов напротив станции находится конечная остановка междугороднего автобуса № 138Э «Архангельск — Северодвинск»

Пригородное сообщение 
Платформа обслуживает единственную ветку «Северодвинск — Нёнокса».

Примечания 

Станции Архангельского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Архангельской области